

Артюховка — присілок, Октябрський район, Курська область
 Артюховка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан

Див. також 
 Артюхівка